USS Gridley je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Gridley (DD-92) 
 USS Gridley (DD-380) 
 USS Gridley (DDG-101) 
 USS Gridley (DLG-21)

Gridley